Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 52-es jelzésű trolibuszok:

Lengyelország 

 52-es trolibusz (Varsó)megszűnt
 52 bis trolibusz (Varsó)megszűnt
 52 kreślone trolibusz (Varsó)megszűnt